Бочко́во () — село,
Волоховский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область, Украина.

Население по переписи 2001 г. составляет 136 (72/64 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Бочково находится на правом берегу реки Волчья, на противоположном берегу расположены сёла Чайковка и Волоховка, к селу примыкает большой лесной массив (сосна).

История 
 1685 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Ботанический заказник общегосударственного значения «Волчанский». Площадь, 185,0 га. Размещен около сёл Землянки, Малая Волчья, Николаевка, Волоховка, Нестерное, Охримовка, Бочково. Редкие меловые и степные фитоценозы на правому берегу реки Волчья, уникальное на Украине месторасположение реликтового эндемичного исчезающего вида кустарников — волчеягодник Софии. В растительном покрове значительная роль принадлежит группировкам с доминированием эндемических, реликтовых и исчезающих видов из Европейского Красного списка: проломник Козо-Полянского, гисоп меловой, полынь молочноцветковая, ранник меловой. Флора насчитывает более 500 видов растений.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района